

Cinema 
 Concetta Licata – film pornografico di Mario Salieri (1994)
 Concetta Licata – trilogia pornografica diretta da Mario Salieri (1994-1997)

Geografia
Campobello di Licata – comune italiano della provincia di Agrigento.
Licata – comune italiano della provincia di Agrigento.

Persone
Alexandre Licata – ex calciatore francese
Biagio Licata di Baucina – politico italiano
Francesco Licata – scultore italiano
Giovanni Licata – rugbista a 15 italiano
Riccardo Licata – pittore e mosaicista italiano
Valentina Licata – calciatrice italiana
Vincenzo Licata – poeta italiano

Altro
 – principale società calcistica di Licata.
Davide Licata – personaggio immaginario della serie televisiva La piovra